Floodwood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Floodwood (Michigan)
 Floodwood (Minnesota)
 Floodwood (New York)
 Floodwood Township, Minnesota

Sonstiges:
 Floodwood Mountain Reservation, Park und Naherholungsgebiet im Bundesstaat New York